Брукенталь () — німецька сільськогосподарська колонія, котра існувала поблизу села Хлівчани.
 Ґміна Брукенталь — колишня (1934—1939 рр.) сільська ґміна Равського повіту Львівського воєводства Польської республіки (1918—1939) рр.